Testa – porzione superiore del corpo dei vertebrati

Persone

Linguistica
Testa – in sintassi, elemento che domina un sintagma
Testa – in fonologia, sinonimo di "attacco sillabico" o di "nucleo sillabico"

Altro
11667 Testa – asteroide del sistema solare
Otello Testa – personaggio della soap opera Un posto al sole
Testa – cognome di origine italiana
Testa – in musica, parte grafica della nota
Testa – in botanica, parte esterna del seme delle piante spermatofite
Testa umana – figura dell'araldica
Testa o croce – uso di una moneta per effettuare una scelta tra due possibilità
Testa – romanzo scritto e pubblicato nel 1887 da Paolo Mantegazza